

События 
 Иоганн Себастьян Бах женился второй раз, на Анне Магдалене.
 Итальянский композитор и виолончелист Антонио Мария Бонончини () становится капельмейстером в своём родном городе Модена.
 10 июля — Георг Филипп Телеман становится кантором старейшей школы Гамбурга Johanneum Lateinschule и пяти крупнейших городских церквей, сменив Иоахима Герстенбюттеля.
 Шведский композитор Юхан Хельмик Руман, завершив обучение в Лондоне, возвращается в Стокгольм и назначается придворным вице-капельмейстером.

Классическая музыка 
 Иоганн Себастьян Бах — «Бранденбургские концерты».
 Пьетро Локателли — Кончерто гроссо (12), Op. 1: № 8 фа минор «Рождественский концерт».
 Алессандро Скарлатти — St Cecilia Mass.
 Томазо Альбинони — Op. 8, 6 Sonates & 6 Baletti a tre.

Опера 
 Филиппо Амадей (), Джованни Бонончини и Георг Фридрих Гендель — «Муций Сцевола» ().
 Никола Порпора — Eumene.
 Алессандро Скарлатти — «Гризельда» ().
 Георг Филипп Телеман — «Терпеливый Сократ» ().
 Антонио Вивальди — «Сильва» ().

Родились 
 1 апреля — Питер Хеллендал (), голландский органист, скрипач и композитор (умер 19 апреля 1799).
 9 декабря — Питер Пелем (), американский органист, клавесинист, композитор и педагог английского происхождения (умер 28 апреля 1805).
Дата неизвестна —
 Барбара Кампанини, итальянская танцовщица, ученица знаменитого танцовщика Антонио Ринальди (умерла 7 июня 1799).
 Джон Гарт (), английский композитор (умер в 1810).
 Матиас ван ден Гейн (), фламандский композитор (умер 22 июня 1785).
 Джованни Баттиста Лоренци (), итальянский либреттист (умер в 1807).

Умерли 
 22 февраля — Иоганн Кристоф Бах, немецкий органист и композитор, сын Генриха Баха, двоюродный дядя Иоганна Себастьяна Баха (родился 6 декабря 1642).
 Август — Жак Пезибль (), французский виртуозный блок-флейтист и композитор (родился в 1656).
 3 сентября — Ян Антонин Лози (), чешский лютнист и композитор (родился в 1640-х).
Дата неизвестна —
 Херонимо де Каррион (), испанский барочный композитор (родился в 1660).
 Иоганн Фишер (), немецкий композитор, скрипач, клавишник и капельмейстер (родился в 1661).

См. также

Примечания